|}
Die Bahnstrecke Česká Třebová–Olomouc ist eine zweigleisige, elektrifizierte Hauptbahn („celostátní dráha“) in Tschechien, die ursprünglich als Teil der k.k. Nördlichen Staatsbahn erbaut und betrieben wurde. Sie verläuft von Česká Třebová (Trübau) nach Olomouc (Olmütz).

Geschichte 

Der Betrieb auf der Strecke wurde 1845 eröffnet. Die Strecke wurde 1957 elektrifiziert.

In den Jahren 2018 bis 2023 ist die Ausrüstung der Strecke mit dem europäischen Zugbeeinflussungssystem ETCS vorgesehen.

Streckenverlauf 
Česká Třebová wird südöstlich der Stadt durch eine natürliche Landschaftspforte im Höhenzug ostwärts Richtung Rudoltice verlassen, wo – in der Nähe von Lanškroun – südöstlich abgedreht und an die Moravská Sázava gelangt wird. Entlang des Flusses wird das Hohenstädter Bergland durchbrochen und Zábřeh erreicht. Entlang des Flusses geht es nun wieder südostwärts im weiten Obermährischen Tal in sehr geradlinigem Verlauf bis zum Endpunkt Olmütz.

Weblinks 

 Die Bahnstrecke auf zelpage.cz (tschechisch)
 Geschichte der Bahnstrecke (tschechisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Tschechien